Туга може бити:

 Туга, примарна емоција
 Туга, југословенски ТВ филм из 1966. године
 Туга, југословенски кратки филм их 1981. године